Landesdenkmal ist die Bezeichnung für
 Eine Reihe von Denkmalen für den Deutsch-französischen Krieg, siehe Liste der Denkmäler des Deutsch-Französischen Krieges in Deutschland#Landesdenkmäler
 Landesdenkmal (Wiesbaden) zu Ehren des nassauischen Herzogs Adolf im Stadtteil Biebrich
 Bahnhof Landesdenkmal in Wiesbaden-Biebrich
 Landesdenkmal für die Befreiungskrieger 1813–1815 in Güstrow